Биг Фолс има више значења:
 Биг Фолс (Висконсин)
 Биг Фолс (Минесота)